Нижневартовск:

 Нижневартовск — город в Уральском федеральном округе России.
 Нижневартовск — гражданский аэропорт, расположенный в 4 км к северо-западу от Нижневартовска.
 Нижневартовск I — железнодорожная станция Сургутского региона Свердловской железной дороги.